Adolf Schulte ist der Name folgender Personen:

* Adolf Schulte (Jagdflieger) (1894–1917), deutscher Jagdflieger
 Adolf Eugen Schulte (1874–1941), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager